

Localité 
 Monaghan est une ville du comté de Monaghan en République d'Irlande.
 Monaghan est une ancienne circonscription électorale irlandaise.
 Le comté de Monaghan une circonscription administrative de la République d’Irlande située à la frontière avec l’Irlande du Nord dans la province d’Ulster.
 Monaghan, circonscription électorale du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, de 1801 à 1885.
 Cavan-Monaghan, canton canadien de l'Ontario issu de la fusion de Cavan (Ontario) et Monaghan (Ontario).

Patronyme 
 Cameron Monaghan (, Santa Monica, Californie) est un acteur américain.
 Carol Monaghan (née le  à Glasgow) est une femme politique écossaise.
 Dominic Monaghan (né le  à Berlin, Allemagne) est un comédien britannique.
 Eugène Mahon de Monaghan (1821-1868), écrivain français.
 Gerry Monaghan (1915-1973), homme politique provincial canadien.
 Jordan Monaghan est une actrice américaine, née au Michigan.
 Michelle Monaghan est une actrice américaine, née le  dans l'Iowa.
 Tom Monaghan (, Ann Arbor, Michigan) est un entrepreneur philanthrope catholique américain.

Pseudonyme 
 Hélène de Monaghan (1929-2001), auteur français de roman policier.

Militaire 
 L' était un destroyer de la marine américaine de la classe des Farragut.

Sports 
 Monaghan United est un club de football irlandais fondé en 1979 et désigné pour jouer le Championnat d'Irlande de football à partir de 1985.

Homonymie de patronyme